Obława (Dragnet) – amerykański serial telewizyjny z 2003–2004
 Obława (The Chase) – amerykański film z 1966
 Obława (Takedown) – amerykański film z 2000
 Obława – polski film z 2012
 Obława augustowska – operacja przeprowadzona przez oddziały Armii Czerwonej w 1945
 Obława – piosenka Jacka Kaczmarskiego
 obława – termin używany w stosunku do polowań z naganką lub akcja policyjna, wojskowa itp. polegająca na obstawieniu terenu w celu schwytania przestępcy
 łapanka – represyjne zatrzymanie większej liczby przypadkowych przechodniów przez Niemców w czasie II wojny światowej